Llengües igbo.
 Igbo (llengua), llengua nadiua dels igbos que es parla a Igboland, al sud-est de Nigèria.
 Igbo, membre de la tribu dels igbos.